Фокинский сельсове́т — административно-территориальное образование и упразднённое муниципальное образование (сельское поселение 2006—2019 гг.) в Воротынском районе Нижегородской области России.

Административный центр — село Фокино.

Географическое положение 
Фокинский сельсовет находится к северу от Воротынца на правом берегу реки Волга. В состав сельсовета, помимо Фокина, входит 4 населённых пункта. Сельсовет на западе граничит с Чугуновским сельсоветом, на юге с Огнёв-Майданским сельсоветом, на востоке с Отарским сельсоветом, с севера за Волгой находится Михайловский сельсовет (Воротынский район).

Население

Состав 
В состав сельсовета входят 5 населённых пунктов:

Примечания 

Сельсоветы Воротынского района
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Муниципальные образования Воротынского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году